Amerikai Egyesült Államok
 Garrison (Észak-Dakota)
 Garrison (Iowa)
 Garrison (Kentucky)
 Garrison (Maryland)
 Garrison (Minnesota)
 Garrison (Missouri)
 Garrison (Montana)
 Garrison (Nebraska)
 Garrison (New York)
 Garrison (Texas)
 Garrison (Utah)